Юкаменский район () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный округ, в 2005—2021 гг. — муниципальный район) в Удмуртской Республике Российской Федерации.

Административный центр — село Юкаменское.

Физико-географические сведения 
Район расположен в северо-западной части Удмуртской Республики, на Красногорской возвышенности, граничит с Ярским, Глазовским и Красногорским районами, а также Кировской областью. По территории района протекают реки Лекма, Лема, Убыть и другие.

Площадь района — 1019,73 км². Лесистость — 26,2 % (при средней по Удмуртии — 46,8 %).

История 
Юкаменский район образован 15 июля 1929 года из 17 сельсоветов Юкаменской, Ежевской и Курьинской волостей Глазовского уезда. В 1931 году ему переданы сельсоветы ликвидированного Святогорского района.

В январе 1935 года из состава Юкаменского района выделен Святогорский район. В 1963 году Юкаменский район упразднен, его территория вошла в состав Глазовского сельского района. 3 января 1967 года район был восстановлен.

В рамках организации местного самоуправления с 2005 до 2021 гг. функционировал муниципальный район. Законом Удмуртской Республики от 1 апреля 2021 года муниципальный район и все входящие в его состав сельские поселения через объединение были преобразованы в муниципальный округ Юкаменский район.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, на территории района проживало 11 947 человек, аналогичной переписи 2010 года — 10 207 человек. С учётом изложенного, в период между переписями население района сократилось на 17,05 %. Из общего населения района 40,21 % населения проживало в районном центре — селе Юкаменском. Средняя плотность населения — 10,01 чел./км². Район занимает 24-е место по численности населения и 17-е место по плотности среди муниципальных районов Удмуртии. На 1 января 2013 года из 73 населённых пунктов района 4 не имели постоянного населения.

В 2011 году рождаемость составила 13,4 ‰, смертность — 18,7 ‰, естественная убыль населения — 5,3 ‰, при среднем по Удмуртии приросте — 1,0 ‰. Население района также сократилось за счёт миграционной убыли (разницы между числом выбывших и прибывших на территорию района), в 2011 году миграционная убыль населения составила 346 человек.

 Национальный состав
По результатам переписи 2002 года, среди населения района удмурты составляли 48,2 %, русские — 16,1 %, татары — 19,5 %, бесермяне — 15,1 %. Юкаменский район один из 16 сельских районов республики, где удмурты составляют большинство.

Административное деление 
В Юкаменский район как административно-территориальную единицу входят 8 сельсоветов. Сельсоветы (сельские администрации) одноимённы образованным в их границах сельским поселениям.

В муниципальный район с 2005 до 2021 гг. входили 8 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Населённые пункты 
В Юкаменский район входят 73 населённых пункта.

Местное самоуправление 
Государственная власть в районе осуществляется на основании Устава, структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют:
 Районный Совет депутатов — представительный орган местного самоуправления, в составе 22 депутата, избирается каждые 5 лет.
 Глава муниципального образования — высшее должностное лицо района, избирается Советом из своего состава. Должность главы района занимает Востриков Борис Васильевич.
 Администрация муниципального образования — исполнительно-распорядительный орган муниципального района. Глава Администрации района назначается на должность Советом по результатам конкурса. Должность главы Администрации района занимает Ипатова Ирина Аверьяновна.

 Символика района

Официальными символами муниципального района являются герб и флаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. Порядок официального использования герба и флага муниципального района устанавливается решением районного Совета депутатов.

Социальная инфраструктура 
Система образования района включает 17 школ (7 средних, 3 основных, 7 начальных) и 12 детских садов. К учреждениям дополнительного образования относятся: дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа и детская школа искусств. Здравоохранение района представлено следующими учреждениями: центральная районная больница, участковая больница, амбулатория и 22 фельдшерско-акушерских пункта. Также в районе действуют 19 домов культуры и клубных учреждения, 17 библиотек, 2 музея и центр социального обслуживания населения.

Экономика

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство — главное звено агропромышленного комплекса района. Оно представлено многоотраслевой специализацией. В структуре товарной продукции растениеводство занимает около 15 %, животноводство 77 %.

На территории Юкаменского района функционируют 14 сельскохозяйственных предприятий и 25 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Промышленность 
Промышленность на территории Юкаменского района представлена муниципальным унитарным предприятием «Юкаменский льнозавод».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Юкаменский район на сайте Госсовета УР

 
Муниципальные районы, упразднённые в 2021 году